Новак () је реч словенског порекла, изведена од речи нов (у смислу: нова особа, придошлица, новодосељени). Код Западних Словена то је једно од најчешћих презимена, а среће се и код Јужних Словена (посебно код Словенаца). Код Срба облик Новак је мушко име, познато широм света по Новаку Ђоковићу.

Значења 
име:
 Новак (име), српско име словенских порекла. Најпознатији носилац имена је Новак Ђоковић.

презиме:
 Новак (презиме), словенско презиме

топоним:
 Новак (Центар Жупа), насељено место у општини Центар Жупа, Северна Македонија

Види још 
 Новаки (вишезначна одредница)